Óscar Hernández puede referirse a:

Óscar Hernández (actor), Óscar Hernández Torres, actor chileno.
 Óscar Hernández (tenista), Óscar Hernández Pérez, tenista español nacido en Barcelona.
 Óscar Hernández (escritor), Óscar Hernández Campano, escritor español.
 Óscar Hernández Polanco, futbolista chileno.
 Oscar Hernandez (músico), músico y compositor latino.
 Oscarcito, Óscar Hernández Villegas, músico y compositor nacido en Venezuela.
 Óscar Hernández Monsalve, poeta colombiano.
 Óscar Rolando Hernández, futbolista hondureño.